Осі́дле () — село у складі Єсільського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Петровського сільського округу, раніше було центром ліквідованої Мерекенської сільської ради.

Населення — 163 особи (2009; 451 у 1999, 718 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 50 %
 росіяни — 37 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Єсільського району (Північноказахстанська область)
Села Північноказахстанської області